Gaon peut désigner :

Gaon comme nom, titre et patronyme hébreu

Nom commun 
Gaon (hébreu :  gaon) est un nom propre ou un nom commun  signifiant « faste, » « splendeur » ou « majesté » en hébreu biblique. Bien que le terme possède une connotation négative dans le Lévitique, celle-ci ne se retrouve pas dans la littérature biblique ultérieure. 

C'est probablement de Psaumes 47:5 ( « Il a choisi pour nous notre héritage, [ceux qui font] l’orgueil de Jacob, qu’il affectionne. Sélah ») que provient l'usage de conférer ce titre aux grands de la Torah.

Titre honorifique 
Le terme gaon est employé à titre honorifique pour désigner :
 les gueonim (judéo-araméen :  rashei metivta geon Yaaqov « dirigeants académiques, orgueil de Yaaqov »). 
 Bien qu'on emploie généralement ce terme pour les scholarques des grandes académies talmudiques de Babylonie entre 589 et 1040 de l'ère commune, le titre pourrait être plus ancien : Sherira Gaon, chroniqueur de cette période l'emploie, bien que de manière inconstante, pour désigner tout directeur académique depuis la création des collèges académiques, au , et une exégèse tannaïtique de Lévitique 26:11 l'applique aux docteurs de la Mishna. Parmi les Gueonim babyloniens les plus illustres, on compte :
 Yehoudaï Gaon
 Amram Gaon
 Saadia Gaon
 Sherira Gaon
 Hai Gaon
 Le titre est repris ensuite par les scholarques de l'académie talmudique en terre d'Israël et attribué à quelques rabbins éminents d'autres pays à la même période, dont :
 Rabbenou Yaaqov Gaon
 Nissim Gaon
 Yehuda ben Meir. 
 Aux , il est étendu aux chefs des académies de Bagdad, de Damas et d'Égypte.
 le Gaon de Vilna (Rabbi Eliyahou Zalman), directeur de l'académie de Vilnius. Ses aptitudes intellectuelles et sa science sont si grandes que gaon désigne après lui un génie en hébreu médiéval tardif et moderne. De nos jours, il est courant de l'attribuer à certains rabbins importants, afin de marquer leur grandeur et le respect qui leur est dû. Contrairement aux gueonim du Moyen Âge, le nom du rabbin précède, en hébreu, le qualificatif de gaon (HaRav HaGaon Ploni ben Almoni, et non Ploni ben Almoni Gaon).Parmi les rabbins célèbres qualifiés de la sorte après lui :
 le Rogatchover Gaon
 le Lisser Gaon
 le Steipler Gaon

Patronyme 
Gaon est également un patronyme séfarade, porté par :
 les membres de la famille Gaon, influente famille médiévale de Vitoria
 Shem Tov ben Abraham ibn Gaon, talmudiste et kabbaliste espagnol du 
 Yehoram Gaon (1939-), chanteur et acteur israélien
 Nessim David Gaon (1922-2022), homme d'affaires et négociant suisse, originaire de Turquie.

Gaon en assamais 
Gaon est un nom commun en assamais (langue d'un Etat indien ou au Bhoutan).
Un gaon désigne, en assamais, un lieu de peuplement en Assam dont la signification est équivalente à celle de « village » en français. 

Les noms de gaons assamais se terminent habituellement par l'un des suffixes suivants :
 Gaon : par exemple Amingaon (Amin + Gao)
 Pur : par exemple Madhupur (Madhu + Pur) ou Dispur, l'actuelle capitale de l'Assam
 Bari : par exemple Jalukbari (Jaluk + Bari)
 Hat : par exemple Jamugurihat (Jamuguri + Hat)
 Hati : par exemple Guwahati (Guwa + Hati)
 Tola : par exemple Beltola (Bel + Tola)
 Bazar : par exemple Panbazar (Pan + Bazar)
 Kata : par exemple Salakata (Sala + Kata)
 Guri : par exemple Jamuguri (Jamu + Guri)

Le chef d'un gaon est appelé gaonburha, le terme burha indiquant le grand âge en assamais.

Toponymie 
 Gaon, une localité au Burkina Faso

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme hébreu
Patronyme juif